Kulkowanie – sposób patroszenia ptaków
 Kulkowanie – rodzaj obróbki plastycznej
 Kulkowanie – zabieg ogrodniczy